Юлен (город, Миннесота) — город в округе Клей, штат Миннесота, США.
 Юлен (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Клей, Миннесота, США.
 Юлен (заповедник) — заповедник в Болгарии.
 Юлен, Мишель (род. 1936) — французский философ и историк философии.
 Юлен, Пьер-Огюстен (1758—1841) — французский военный деятель.